Il doppio del torneo di tennis Unicredit Czech Open 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Lukáš Dlouhý e David Škoch che hanno battuto in finale Jan Hájek e Jan Mašík 5-7, 6-3, 7-65.

Teste di serie 

 Jiří Novák /  David Rikl (primo turno)
Assente

 Enzo Artoni /  Sebastián Prieto (semifinali)
 Tomáš Cibulec /  Mariusz Fyrstenberg (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Unicredit Czech Open 2005